Denys Molčanov e Andrej Rublëv erano i detentori del titolo ma Rublëv non ha partecipato in quanto impegnato nel torneo di Doha che si è giocato negli stessi giorni. Molčanov, invece, ha giocato in coppia con Jonathan Eysseric ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Nicolas Mahut e da Fabrice Martin.

In finale Santiago González e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto Nicolas Mahut e Fabrice Martin con il punteggio di 4-6, 7-6(4), [10-7].

Teste di serie 

  Santiago González  /  Édouard Roger-Vasselin (Campioni)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (finale)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno) 
  Julian Cash /  Henry Patten (ritirati) 
  Sander Arends /  David Pel (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Fils /  Luca Van Assche (primo turno)

  Luca Sanchez /  Petros Tsitsipas (quarti di finale)

Alternate 

  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 Provence 2023